Le tournoi de Simple dames des Championnats du monde de badminton 2018 se tient du  au  à Nankin en Chine.

Têtes de série
Voici la liste des joueuses têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Demi-finales et finale

Nations par tour
Les têtes de série entrent dans la compétition au deuxième tour, ce qui explique les augmentations du nombre de joueuses entre le premier et le deuxième tour.

Notes et références

Lien externe
  Tableau du simple dames sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2018